Shaman, signifiant « être éclairé » en Toungouse, dérivé lui-même du sanskrit Shramana, orthographié Chaman en français. Détenteur des connaissances, pratiquant les rituels du chamanisme.
 Shaman, nom d'un groupe de metal brésilien.
 Shaman, super-héros canadien de l'Univers Marvel.
 Shaman, album de Santana.
 Shaman, parcours de montagnes russes du parc d'attractions italien Gardaland.
 Shaman, type de véhicule tout-terrain à huit roues de construction russe et apparu en 2014.